Nordlig kattfågel (Ailuroedus jobiensis) är en fågel i familjen lövsalsfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Arten förekommer i bergstrakter på nordcentrala Nya Guinea (norra sluttningen av Western-, Border- och Easternbergen samt kustnära bergskedjor från Fojabergen österut till Adelbertbergen). Tidigare betraktades den som underart till Ailuroedus melanotis.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar

Lövsalsfåglar
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Nya Guinea